Las siglas UIC puede referirse:

 a la Universidad Internacional de Cataluña, una universidad privada en Barcelona, Cataluña, España;
 a la Universidad Intercontinental, una universidad privada católica de la Ciudad de México;
 a la Unión Internacional de Ferrocarriles, por las siglas UIC del francés Union Internationale des Chemins de Fer, asociación mundial para la cooperación entre los principales actores del sector ferroviario internacional.